

Nom commun 

 Un hipparque est un général commandant une hipparchie, une division de cavalerie grecque.

Œuvres 
 L'Hipparque, dialogue de Xénophon ;
 Hipparque, dialogue du pseudo-Platon.

Personnalités 
 Hipparque, l'un des Pisistratides, tyran d'Athènes au  ;
 Hipparque le Pythagoricien, philosophe hédoniste du  ;
 , poète comique du  (?) ;
 Hipparque, astronome et mathématicien du

Voir aussi 
 Le cirque Hipparque, un cratère lunaire ;
 (4000) Hipparque, un astéroïde.